Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Figaró-Montmany, al Vallès Oriental

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Riu Congost

casa

castell

collada

curs d'aigua

edifici

entitat de població

església

indret

masia

muntanya

pont

serra

Misc 

Figaró-Montmany